Toreby er et flertydig stednavn:
 Toreby (Guldborgsund Kommune) – by på Lolland i Toreby Sogn
 Toreby (Lolland Kommune) – bebyggelse på Lolland i Ryde Sogn (Lolland Kommune)
 Toreby (Sverige) – en tidligere småort i Kungälvs kommun, Västra Gotälands län, Sverige

Se også:
 Øster Toreby – bebyggelse i Toreby Sogn